Nordwand steht für:
 ein Konzept der Schwierigkeiten und des Rufs einer Klettertour, siehe dazu Große Nordwände der Alpen

 Nordwand (Film), ein Kinofilm des Regisseurs Philipp Stölzl 
 Nordwand (Schlagerband), eine österreichische Schlagerband
 Nordwand (Punkband), eine deutsche Punkband